Anton Günther von Oldenburg ist der Name folgender Personen:

 Anton Günther (Oldenburg) (1583–1667), deutscher Adliger, Graf von Oldenburg und Delmenhorst
 Anton Günther Herzog von Oldenburg (1923–2014), deutscher Adelsnachkomme, Chef des Hauses Oldenburg